Le tournoi de qualification du simple dames de l'US Open de tennis 2017 se déroule du 22 au .

16 des 128 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 40 points WTA supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  Kaia Kanepi
  Anna Zaja
  İpek Soylu
  Mihaela Buzărnescu
  Rebecca Peterson
  Sachia Vickery
  Danielle Lao
  Claire Liu
  Sofya Zhuk
  Kateryna Kozlova
  Anna Blinkova
  Viktória Kužmová
  Allie Kiick
  Nicole Gibbs
  Tereza Martincová
  Lesley Kerkhove

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seizième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de l'US Open de tennis 2017
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2017
Tennis féminin en 2017